Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hugo Armando che ha battuto in finale Patricio Arquez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Francisco Costa (semifinali)
 Luis Horna (primo turno)

 Irakli Labadze (quarti di finale)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Solon Peppas (quarti di finale)
 Alexandre Simoni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2000